Мордкевич — фамилия. 

Известные носители
 Мордкевич, Михаил Маркович (1908—1942) — красноармеец. Урож.: г. Москва. Служил: 1 сп, 310 сд. Погиб в бою. Захоронен: ст. Тигода, Киришский район, Ленинградская область.

См. также 
 Мордкин
 Мордкович

Примечания

Ссылки 
 Мартиролог — Имя, слава, память